Общегреческий чемпионат 1939/1940 () — 11-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Южная группа

Северная группа

Группа А

Группа В

Финал Северной группы

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1939/1940
Греция
Греция
1939 год в Греции
1940 год в Греции